En Italie, plusieurs crucifix peints sont localisés à Arezzo :
 le Crucifix d'Arezzo (Cimabue)
 le Crucifix d'Arezzo (peintre ombro-arétin)
 le Crucifix peint (Segna di Bonaventura, Arezzo)